

Chimica
 Nero eriocromo T – in chimica, indicatore utilizzato per la misura della durezza dell'acqua
 Nero Brillante BN – in chimica, colorante sintetico

Cinema
 Nero – film diretto nel 1922 da J. Gordon Edwards
 Nero. – film diretto del 1992 da Giancarlo Soldi, tratto dall'omonimo romanzo di Tiziano Sclavi

Colori
 Nero – colore

Editoria
 Nero – trimestrale di cultura contemporanea con sede a Roma

Geografia
 Nero – fiume della provincia di Bergamo
 Nero – frazione di Blufi nella città metropolitana di Palermo
Mar Nero – mare

Informatica
 Nero Burning ROM – software di masterizzazione
 Nero Multimedia Suite – suite di programmi tra cui il sopracitato Nero Burning ROM

Letteratura
 Nero. – romanzo di Tiziano Sclavi del 1991

Musica
 Nero – gruppo musicale dubstep inglese
 Nero – album di Federico Poggipollini del 2015
 Nero –  opera in tre atti di Georg Friedrich Händel del 1705
 Nero – singolo di Gazzelle del 2017

Onomastica
 Nero – ipocoristico del nome proprio di persona Raniero
 Nero – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Nerone

Personaggi immaginari
 Nero – personaggio immaginario della saga videoludica Devil May Cry
 Nero – personaggio del manga ed anime One Piece di Eiichirō Oda
 Nero – super criminale dell'Universo DC
 Il Nero – personaggio di Romanzo criminale
 Nero Wolfe è un personaggio di fantasia ideato dello scrittore statunitense Rex Stout

Scienze sociali
 Nero – in etno-antropologia, termine alternativo a negro per "melanoderma"
 Nero – in economia l'insieme delle attività economiche non registrate per evadere il fisco

Storia
 Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus – imperatore romano (Nerone)

Televisione 
 Nero – serie televisiva italiana

Videogiochi
 N.E.R.O.: Nothing Ever Remains Obscure – videogioco del 2015

Altro
 Nero – in araldica, smalto
 Nero – in enologia, "vino rosso"

Pagine correlate 
 Neri
 Negro (disambigua)